Мостовенко — славянская фамилия:
 Мостовенко, Дмитрий Карпович (1895—1975) — советский и польский военачальник, генерал-полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны.
 Мостовенко, Павел Николаевич (1881—1938) — революционер, советский государственный и партийный деятель.